Больша́я Отра́да — село Пушкинского сельсовета Добринского района Липецкой области.

Образована в 1920-х годах. Тогда же по соседству основан хутор Малая Отрада (ныне деревня).

Название произошло от слова отрада — радость (здесь: радость, которая пришла к селянам после революции). Определение Большая для отличия от Малой Отрады.

Объекты культурного значения 
Ансамбль усадьбы братьев Дерибезовых:

1) дом усадебный 

2)  многофункциональная хозяйственная  постройка.

3) хозяйственная  постройка

4) хозяйственная постройка

5) хозяйственная  постройка

Население

Примечания 

Населённые пункты Добринского района